Dibie ist der Familienname folgender Personen:

 George Spiro Dibie († 2022), US-amerikanischer Kameramann und Gewerkschafter
 Pascal Dibie (* 1949), französischer Ethnologe